Przywidz (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Gdański
 Przywidz (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Poddębicki
 Przywidz (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Gdański